Алексей Дро́нов:
  (род. 1959) — украинский хирург, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2009).
 Дронов, Алексей Алексеевич (род. 2001) — российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата России (2021), чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018).